Mirbt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Mirbt (1860–1929), deutscher evangelischer Kirchenhistoriker und Missionswissenschaftler
 Carl Alexander Mirbt (1902–1975), deutsch-britischer Landwirtschaftsberater
 Ernst Sigismund Mirbt (1799–1847), deutscher Philosoph
 Hermann Mirbt (1891–1968), deutscher Jurist
 Rudolf Mirbt (1896–1974), deutscher Pädagoge, Schriftsteller und Publizist
 Karl-Wolfgang Mirbt (1921–1982), deutscher Bibliothekswissenschaftler
 Ernst Friedrich Mirbt (1865–1939), deutscher Pfarrer